Отрез — название нескольких населённых пунктов:
 Отрез — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Отрез — посёлок в Пичаевском районе Тамбовской области.